|-
| 163501 - || || 29 de setembre de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 163502 - || || 29 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 163503 - || || 29 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 163504 - || || 30 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163505 - || || 30 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163506 - || || 30 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163507 - || || 30 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163508 - || || 16 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 163509 - || || 16 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163510 - || 2002 TR || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163511 - || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163512 - || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163513 - || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163514 - || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163515 - || || 1 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163516 - || || 1 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163517 - || || 1 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163518 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163519 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163520 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163521 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163522 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163523 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163524 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163525 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163526 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163527 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163528 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163529 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163530 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163531 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163532 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163533 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163534 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163535 - || || 2 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 163536 - || || 2 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 163537 - || || 2 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 163538 - || || 7 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163539 - || || 4 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163540 - || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163541 - || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163542 - || || 2 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 163543 - || || 2 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 163544 - || || 2 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 163545 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163546 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163547 - || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163548 - || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163549 - || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163550 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163551 - || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163552 - || || 2 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 163553 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163554 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163555 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163556 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163557 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163558 - || || 4 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163559 - || || 4 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163560 - || || 4 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163561 - || || 4 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163562 - || || 4 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163563 - || || 4 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163564 - || || 4 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163565 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163566 - || || 4 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163567 - || || 4 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163568 - || || 4 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163569 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163570 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163571 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163572 - || || 5 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163573 - || || 5 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163574 - || || 5 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163575 - || || 5 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163576 - || || 5 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163577 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163578 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163579 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163580 - || || 14 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163581 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163582 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163583 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163584 - || || 4 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163585 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163586 - || || 5 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163587 - || || 1 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163588 - || || 5 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163589 - || || 5 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163590 - || || 5 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163591 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163592 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163593 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163594 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163595 - || || 6 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163596 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163597 - || || 8 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163598 - || || 7 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163599 - || || 6 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163600 - || || 7 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
|}

3